Merxheim (Duitsland), een gemeente in Duitsland
Merxheim (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk